Portable Game Notation
 PGN − oznaczenie literowe powiatu gnieźnieńskiego na tablicach rejestracyjnych w Polsce

Strony ujednoznaczniające